Berliner Tiergarten steht für folgende Anlagen in Berlin:

 Kleiner Tiergarten, eine Parkanlage im Ortsteil Moabit
 Großer Tiergarten, eine Parkanlage im Ortsteil Tiergarten
 Zoologischer Garten Berlin, im Ortsteil Tiergarten